Schlacht von Kabul steht für:

 Schlacht von Kabul (709), während der Islamischen Expansion
 Schlacht von Kabul (1842), im ersten Anglo-Afghanischen Krieg
 Schlacht von Kabul (2001), im Krieg in Afghanistan seit 2001
 Belagerung von Kabul, im Babur-Feldzug (1504)
 Belagerung des Sherpur Cantonment, im zweiten Anglo-Afghanischen Krieg (1879)